Wahlkreis 147 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 147
 Landtagswahlkreis 147